Utrera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Utrera (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Utrera (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar